A teremtés a Biblia alapján
 A teremtés a hinduizmusban
 A teremtés a különböző kultúrkörökben
 A teremtés a zoroasztrizmusban
 A teremtésmítosz az aztékoknál
 A teremtésmítosz az ókori Babilonban (Enúma elis)

Egyéb
 Teremtés – 1986-ban készült magyar ismeretterjesztő film György István rendezésében
 Teremtés – 2009-ben bemutatott angol életrajzi dráma Charles Darwin életéről Jon Amiel rendezésében